Le ministère des Ressources animales et halieutiques est un département ministériel du gouvernement au Burkina Faso.

Description

Siège 
Le ministère chargé des ressources animales et halieutiques a son siège à Ouagadougou.

Attributions 
Le ministère est chargé de l'exécution de la politique du gouvernement pour les ressources animales et halieutiques .

Ministres 
Tegwendé Modeste Yerbanga est le ministre des ressources animales et halieutiques.

Notes et références 

Ministère burkinabé